Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Fred McNair che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Manuel Orantes 4-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (finale)

  Wojciech Fibak /  Fred McNair (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1976